Andrzej Czerwiński (1895–1953) – polski żołnierz
 Andrzej Czerwiński (ur. 1954) – polski polityk, samorządowiec, prezydent Nowego Sącza
 Andrzej Czerwiński – polski botanik, profesor nauk przyrodniczych
 Andrzej Czerwiński – polski chemik, profesor nauk chemicznych
 Andrzej Czerwiński – polski elektronik, profesor nauk technicznych

Przypisy